La synthèse chlorophyllienne est la forme la plus fréquente de photosynthèse, c'est-à-dire de formation de matière organique à partir de dioxyde de carbone et d'eau, l'énergie étant apportée par la lumière ; dans la synthèse chlorophyllienne, la première étape est l'absorption de la lumière par la chlorophylle. La synthèse chlorophyllienne est assurée par les cyanobactéries, divers eucaryotes unicellulaires et par les algues et les plantes vertes.

Photosynthèse